Diplastrella är ett släkte av svampdjur. Diplastrella ingår i familjen Spirastrellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Diplastrella